Kravaře ist der Name mehrerer Orte in Tschechien:

Kravaře v Čechách (Graber), Gemeinde im Okres Česká Lípa
Kravaře ve Slezsku (Deutsch Krawarn), Stadt im Okres Opava
Schloss Kravaře, dort befindliches Schloss

siehe auch Kravař (Name eines Adelsgeschlechts)